Dosage — четвертий студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 9 лютого 1999 року.

Композиції 
 Tremble for My Beloved – 3:52
 Heavy – 2:56
 No More, No Less – 5:18
 Needs – 5:21
 Slow – 3:32
 Dandy Life – 4:03
 Run – 4:35
 Generate – 3:33
 Compliment – 3:01
 Not the One – 3:49
 Crown – 10:18
 Persuasion – 8:42

Джерела 
 Dosage  allmusic
 Dosage  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul
Музичні альбоми 1999